Profesionál může být:
 profesionál – člověk, který za svou práci pobírá peněžní honorář a je pro činnost v daném oboru kvalifikován, případně člověk, který dělá něco velmi dobře bez ohledu na finanční odměnu

názvy uměleckých děl
 Profesionál (film, 1981) – francouzský kriminální film z roku 1981, režie Georges Lautner
 Profesionál (film, 2001) – americký film z roku 2001
 Léon (film) – (původním názvem The Professional nebo Léon: The Professional) francouzsko–americký film z roku 1994

Viz též:
 Profesionálové